Svetovno dvoransko prvenstvo v atletiki 2001 je osmo svetovno dvoransko prvenstvo v atletiki, ki je potekalo med 9. in 11. marcem 2001 v dvorani Pavilhão Atlântico v Lizboni, Portugalska. Udeležilo se ga je 510 atletov iz 136-ih držav, ki so tekmovali v 28-ih disciplinah.

Dobitniki medalj

Dobitnice medalj

Medalje po državah

Sodelujoče države

  (1)
  (3)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (8)
  (5)
  (1)
  (4)
  (1)
  (1)
  (8)
  (7)
  (1)
  (1)
  (4)
  (6)
  (1)
  (1)
  (9)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (12)
  (1)

  (1)
  (1)
  (3)
  (10)
  (2)
  (8)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (4)
  (14)
  (1)
  (1)
  (1)
  (16)
  (1)
  (17)
  (10)
  (1)
  (1)
  (3)
  (1)
  (1)
  (4)
  (1)
  (5)

  (4)
  (12)
  (15)
  (4)
  (4)
  (6)
  (1)
  (4)
  (1)
  (3)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (7)
  (2)
  (1)
  (3)
  (1)
  (1)
  (8)

  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (9)
  (17)
  (1)
  (1)
  (11)
  (46)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (7)
  (1)
  (4)
  (1)
  (18)
  (4)

  (1)
  (1)
  (6)
  (3)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (4)
  (2)
  (1)
  (14)
  (45)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)

Viri
 Prvenstvo na IAAF

2001
2001 v športu
Športne prireditve na Portugalskem
Šport v Lizboni